

Architecture 
 RIBA, Royal Institute of British Architects, organisme professionnel.

Musique 
 Rebana riba, types de tambours et timbales utilisés en Malaisie, à Bruneï et en Indonésie.

Patronyme 
 Carles Riba (1893-1959), poète, écrivain et traducteur espagnol d'expression catalane.
 Enric Prat de la Riba (1870-1917), avocat, journaliste et homme politique espagnol.
 Jean-Pierre Riba (1944-2001), chimiste français.
 José Riba (1923-2002), footballeur espagnol.
 Maria Pilar Riba Font (1944-), femme politique andorrane.
 Pau Riba (1948-2022), artiste et écrivain espagnol.
 Pere Riba (1988-), joueur de tennis espagnol.
  (1969-), pilote moto espagnol.

Toponyme

Espagne 
 La Riba, commune de la communauté autonome de Catalogne, province de Tarragone, comarque de Alt Camp.
 Riba de Saelices, commune de la province de Guadalajara, communauté autonome de Castille-La Manche.
 Riba-roja d'Ebre, commune de la communauté autonome de Catalogne, province de Tarragone, comarque de Ribera d’Ebre.
 Riba-roja de Túria, commune de la province de Valence, comarque du Camp de Túria.

République démocratique du Congo 
 Riba Riba, ancienne Lokandu, localité du Maniema.

Voir aussi